Montacuto – comune del Piemonte in provincia di Alessandria
 Montacuto – frazione del comune di Ancona
 Montacuto – comune soppresso aggregato al comune di Acquasanta Terme
 Monteacuto – subregione storico-geografica della Sardegna situata in Sassari
 Comunità montana Monte Acuto – comunità montana in provincia di Sassari
 Monteacuto – frazione del comune di Arena Po in provincia di Pavia (Lombardia)
 Monteacuto Vallese – frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro nella città metropolitana di Bologna (Emilia-Romagna)
 Monteacuto delle Alpi – caratteristico borgo, frazione del comune di Lizzano in Belvedere nella città metropolitana di Bologna (Emilia-Romagna)
 Monte Acuto – rilievo dell'Umbria in provincia di Perugia
 Monte Acuto – rilievo della Sardegna in provincia di Sassari
 Monte Acuto – cima del gruppo del Monte Catria
 Monte Acuto – rilievo del massiccio di Monte Morello in provincia di Firenze
 Monteacuto – fiume del Lazio